Klebe ist:

 ein umgangssprachlicher Ausdruck für Klebstoff
 ein Ortsteil der Stadt Plau am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 im Fußballjargon ein Fuß oder ein Bein mit sehr viel Schußkraft, siehe Schuss (Fußball)#Weitere Begriffe 

Klebe ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Albert Klebe (1769–1843), deutscher Arzt und Professor für Geographie und Statistik
 Gerhard Klebe (* 1954), deutscher Chemiker
 Giselher Klebe (1925–2009), deutscher Komponist
 Jürgen H. Klebe (* 1951), Journalist, Chefredakteur St. Pauli-Nachrichten
 Kristina Klebe (* 1985), US-amerikanisch-deutsche Schauspielerin
 Lore Klebe (geb. Schiller; † 2001), deutsche Librettistin
 Margarete Klebe, Geburtsname von Margarete Metzner, deutsche Eiskunstläuferin
 Nils Klebe (* 1979), deutscher Breakdancer
 Reinhold Klebe (1913–1992), deutscher Offizier der Gebirgstruppe der Wehrmacht und Stabsoffizier der Bundeswehr
 Thomas Klebe (* 1948), Leiter des Justiziariats des IG Metall-Vorstands
 Torben Klebe (* 1976), deutscher Politiker (NPD) und Landesvorsitzender der NPD Hamburg

Siehe auch: